Oberbubach ist der Ortsname von

 Oberbubach (Dingolfing), Ortsteil der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Oberbubach (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern